Gniewkowo [] ist ein polnischer Ortsname:
 Gniewkowo, Stadt sowie Stadt- und Landgemeinde im Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, 1879 bis 1920 und 1939 bis 1945 Argenau, Kreis Hohensalza, Provinz Posen
 Gniewkowo (Górowo Iławeckie), Ort im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Gottesgnade, Kreis Landsberg, Ostpreußen
 Gniewkowo (Mrągowo), ehemaliger Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Heinrichssorge, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Gniewkowo (Kiszkowo), Dorf im Powiat Gnieżnieński, Woiwodschaft Großpolen
 Gniewkowo (Bulkowo), Dorf im Powiat Płocki, Woiwodschaft Masowien

Siehe auch: Gniewków